Palomino kan syfta på:

 Palomino (häst) – en hästfärg
 Palomino (vindruva) – en vindruvssort
 Antonio Palomino (1653–1726) – en spansk målare och författare